Морска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Морская улица — улица в Анапе.
 В Артёме:
 1-я Морская улица;
 2-я Морская улица;
 3-я Морская улица.
 Морская улица — улица в Архангельске.
 Морская улица — улица в Астрахани.
 Морская улица — улица в Биробиджане.
 Морская улица — улица в Братске.
 1-я Морская улица — улица во Владивостоке.
 Морская улица — улица в Волгограде.
 Морская улица — улица в Волгодонске.
 В Геленджике:
 Морская улица;
 Морская улица — улица в селе Архипо-Осиповка;
 Морская улица — улица в селе Береговое;
 Морская улица — улица на хуторе Джанхот;
 Морская улица — улица в селе Прасковеевка.
 Морская улица — улица в Грозном.
 Морская улица — улица в селе Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области.
 Морская улица — улица на хуторе Зелёная Роща Ейского района Краснодарского края.
 Морская улица — улица в Иркутске.
 Морская улица — улица в Калининграде.
 В Краснодаре:
 Морская улица — улица в Западном внутригородском округе;
 Морская улица — улица в Карасунском внутригородском округе.
 Морская улица — улица в Липецке.
 Морская улица — улица в Магадане.
 Морская улица — улица в селе Маргаритове Азовского района Ростовской области.
 Морская улица — улица в посёлке Маслова Пристань Шебекинского района Белгородской области.
 Морская улица — улица в Махачкале.
 Морская улица — улица в деревне Мельница Гатчинского района Ленинградской области.
 Морская улица — улица в Мурманске.
 Морская улица — улица в Нарьян-Маре.
 В Находке:
 Верхняя Морская улица;
 Морская улица.
 Морская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Морская улица — улица в селе Новомаргаритове Азовского района Ростовской области.
 В Новороссийске:
 Морская улица — улица в селе Абрау-Дюрсо;
 Морская улица — улица в селе Глебовском;
 Морская улица — улица в село Мысхако;
 Морская улица — улиц в станице Раевской;
 Морская улица — улица в селе Цемдолина.
 Морская улица — улица на хуторе Павло-Очаково Азовского района Ростовской области.
 Морская улица — улица в Перми.
 Морская улица — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Морская улица — улица на хуторе Полушкин Азовского района Ростовской области.
 Морская улица — улица в посёлке Порт-Катон Азовского района Ростовской области.
 Морская улица — улица в деревне Пятая Гора Волосовского района Ленинградской области.
 В Санкт-Петербурге:
 Морская улица — улица в историческом районе Лахта;
 Морская улица — улица в Зеленогорске;
 Морская улица — улица в посёлке Комарово;
 Морская улица — улица в посёлке Лисий Нос;
 Морская улица — улица в Ломоносове;
 Морская улица — улица в Петергофе;
 Морская улица — улица в Сестрорецке.
 Морская улица — улица в Светогорске.
 Морская улица — улица в Солнечногорске.
 Морская улица — улица в Сосновом Бору.
 Морская улица — улица в Таганроге.
 Морская улица — улица в Тольятти.
 Морская улица — улица в Туапсе.
 Морская улица — улица в Тюмени.
 Морская улица — улица в Хабаровске.
 Морская улица — улица в Челябинске.
 Морская улица — улица на хуторе Чумбур-Коса Азовского района Ростовской области.
 Морская улица — улица в Южно-Сахалинске.
 Морская улица — прежнее название (1902—1918) Большой Морской улицы в Санкт-Петербурге.

Крым 
 Морская улица — улица в Коктебеле.
 Морская улица — улица в Красноперекопске.
 Морская улица — улица в Малом Маяке.
 Морская улица — улица в Марьине Черноморского района.
 Морская улица — улица в Межводном Черноморского района.
 Морская улица — улица в Саках.
 Морская улица — улица в Симеизе.
 Морская улица — улица в Симферополе.
 Морская улица — улица в Судаке.
 Морская улица — улица в Феодосии.
 Морская улица — улица в Ялте.

Украина 
 Морская улица — улица в Горловке.
 Морская улица — улица в Днепре.
 Морская улица — улица в Донецке.
 Морская улица — улица в Каменском.
 Морская улица — улица в Мариуполе.
 Морская улица — улица в городе Николаеве.
 В Одессе:
 Морская улица — улица в Киевском районе;
 Морская улица — улица в Приморском районе.
 Морская улица — улица в Приморске.
 Морская улица — улица в Рени.
 Морская улица — улица в Херсоне.
 Морская улица — улица в Черноморске.

См. также 
 Большая Морская улица
 Малая Морская улица
 Морская набережная
 Беломорская улица
 Дивноморская улица
 Черноморская улица
 Улица Морской Пехоты
 Морской проспект
 Морской бульвар — бульвар в Туапсе.
 Морской переулок
 Морской проезд
 Морской тупик — улица в Днепропетровске.
 Площадь Морской Славы — площадь в Санкт-Петербурге.